Muschter ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Muschter (* 1946), deutsche Kunstwissenschaftlerin, Publizistin und Kuratorin
 Peter Muschter (1942–1996), deutscher Maler und Grafiker